Flamel ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Flamel (1330–1413), französischer Alchemist
 Pernelle Flamel († 1397), französische Alchemistin